Brazilië:
Bandeira (Minas Gerais), een gemeente in de deelstaat Minas Gerais
Bandeira do Sul, een gemeente in de deelstaat Minas Gerais

Personen:
Walter Bandeira, een Braziliaans zanger en acteur